Fuggerschloss bezeichnet:

 Burg Markt, in Biberbach im Landkreis Augsburg
 Burg Niederalfingen, eine Spornburg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fuggerschloss Babenhausen, ein Schloss in Babenhausen im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Fuggerschloss Emersacker, in Emersacker im Landkreis Augsburg
 Fuggerschloss Kirchheim/Schwaben, ein Renaissanceschloss in Kirchheim in Schwaben
 Fuggerschloss Nordendorf, in Nordendorf im Landkreis Augsburg
 Fuggerschloss Türkenfeld, heute das Rathaus der Gemeinde Türkenfeld in Oberbayern

 Fugger-Schlösschen Göggingen, Baugruppe im Zentrum von Augsburg-Göggingen
 Schloss Dietenheim, ein Schloss im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloss Glött, ein Wasserschloss im Landkreis Dillingen, Bayern
 Fuggerschloss Weißenhorn, heute das Rathaus der Stadt Weißenhorn, Bayern
 Schloss Wellenburg, ein Schloss in Augsburg